Рабино́вич, Рабіно́вич — популярне єврейське прізвище, від слова рабин.

 Рабинович Адольф Йосипович (1893—1942) — російський фізико-хімік, член-кореспондент АН СРСР (1933).
 Рабинович Вадим Зіновійович (нар. 1953) — українсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч.
 Рабинович Зіновій Львович (1918—2009) — учений у галузі кібернетики, доктор технічних наук (1969), професор (1970).
 Рабинович Ісак Мойсейович (1894—1961) — російський і український художник театру.
 Рабинович Ісак Мойсейович (1886—1977) — російський учений у галузі будівельної механіки, член-кореспондент АН СРСР (1946).
Рабинович Іцхак (1887—1971) — російський діяч сіоністського руху.
 Рабинович Лазар Григорович (1860—1934) — гірничий інженер, репресований у «шахтинській справі».
 Рабинович Леонід Наумович (1912— 1969) — український художник театру, графік, письменник.
 Рабинович Матвій Самсонович (1919–1982) — російський фізик.
 Рабинович Михайло Ізраїльович (1941) — російський фізик-теоретик, член-кореспондент РАН (1991).
Рабінович Осип Аронович (1817—1869) — російський письменник і публіцист.
 Рабінович Петро Мойсейович (1936, Київ) — професор, доктор юридичних наук. Один з найвідоміших науковців юридичного факультету Львівського університету, відомий вчений-правознавець, автор багатьох праць, підручників.
 Рабинович Розалія Мойсеївна (1895—1988) — радянський живописець, графік, сценограф, художник декоративно-прикладного мистецтва.
 Рабинович Самуїл Ісакович (1905—1982) — російський учений у галузі електротехніки.
Рабинович Самуїл Павлович (1909—1988) — радянський інженер і радист.
Рабинович Слава (нар. 1966) — російський та американський фінансист.
Рабинович Соломон Наумович (Шолом-Алейхем) (1859—1916) — єврейський письменник і драматург на їдиші.
 Рабінович Юхим Михайлович — учитель гімназії № 178 міста Києва, заслужений вчитель України.

Примітки 

Єврейські прізвища